Ostroróg steht für:
 Ostroróg (Großpolen), Ort in der Woiwodschaft Großpolen
 Ostroróg (Adelsgeschlecht), polnisches Adelsgeschlecht

Ostroróg ist der Familienname folgender Personen:
 Jakub Ostroróg (1516–1568), polnischer Generalstarost

 Mikołaj Ostroróg (1593–1651), polnischer Woiwode und Abgeordneter
 Sędziwój Ostroróg (1375–1441), polnischer Woiwode

 Wacław Ostroróg (vor 1501–1527), polnischer Kastellan